Wesley Fofana (1988-), joueur français de rugby à XV ;
 Wesley Fofana (2000-), footballeur français.